IBSF — аббревиатура ряда спортивных организаций: 

 Международная федерация бильярда и снукера () — международная организация любительского (непрофессионального) снукера и английского бильярда.
 Международная федерация бобслея и скелетона () — международная организация бобслея и скелетона.